Karoui bzw. El Karoui ist der Familienname folgender Personen:

 Hamed Karoui (1927–2020), tunesischer Politiker und Premierminister
 Lazhar Karoui Chebbi (* 1927), tunesischer Politiker
 Mohamed Karoui (* 2001), deutscher Schauspieler und Unternehmer
 Nabil Karoui (* 1963), tunesischer Politiker und Medienunternehmer
 Nicole El Karoui (* 1944), französische Mathematikerin